Советские скоростные паровозы — опытные паровозы типа 2-3-2, предназначенные для вождения курьерских поездов.
 2-3-2К — скоростной паровоз Коломенского завода
 2-3-2В — скоростной паровоз Ворошиловградского паровозостроительного завода